

События 
 15 января — Сизинний стал 87-м папой римским, сменив на этом посту Иоанна VII. Умер в этом же году.
 25 марта — Константин стал 88-м (708—715 годы) папой римским, сменив Сизинния.
 16 октября — сообщение о явлении Архангела Михаила; остров Монт-Томб в честь этого события переименован в Мон-Сен-Мишель.
 Византийский император Юстиниан II двинулся на болгар к городу Анхиалу. Болгары напали на войско, разбили его и осадили Анхиал. Юстиниан бежал.
 29 августа — медные монеты впервые чеканились в Японии (традиционная японская дата — 10 августа 708 года).
 Японский суд переведён из Киото в Нара.

Скончались 
 4 февраля — Римский папа Сизинний
 24 марта — Дрого, герцог Шампани
 5 июня — Иаков Эдесский, сирийский писатель

См. также